El término negrura (también negror, del latín nigror) hace referencia a la cualidad de negro. También puede referirse a:

 La oscuridad;
 Las sombras;

Referencias